Het FIM Wereldkampioenschap Supersport 2003 was het vijfde seizoen van dit kampioenschap en telde elf wedstrijden. De eerste wedstrijd werd op 2 maart verreden op het Circuit Ricardo Tormo Valencia in Spanje. De laatste wedstrijd werd op 19 oktober op het Circuit Magny-Cours in Frankrijk verreden. De Australiër Chris Vermeulen wist het kampioenschap te winnen met 201 punten.

Kalender

Coureurs/Teams

WK-stand

Coureurs

Fabrikanten

Referenties

Wereldkampioenschap Supersport
Motorsport in 2003